Hearts and Horses – cortometraggio del 1913 diretto da Wallace Reid
Hearts and Horses – film del 1918 diretto da Gregory La Cava